Kerstiens ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kerstiens (1893–1942), deutscher Ministerialrat, Vertreter des Regierungspräsidenten Münster
 Ferdinand Kerstiens (* 1933), deutscher Theologe
 Heidi Kerstiens (* 1952), deutsche Volleyballspielerin
 Ludwig Kerstiens (1924–2011), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Marlis Kerstiens (* 1959), deutsche Volleyballspielerin